Джон Чарльз Уильям Фицрой (; 1 августа 1914 — 4 августа 1936) — британский аристократ, 9-й герцог Графтон, 9-й граф Юстон, 10-й граф Арлингтон, 9-й виконт Ипсуич, 9-й барон Садбери, 10-й барон Арлингтон с 1930 года.

Он был известен как достопочтенный Джон Фицрой с 1914 по 1918 год, виконт Ипсуич в 1918 году и граф Юстон с 1918 по 1930 год.

Биография 
Джон Фицрой принадлежал к побочной ветви королевской династии Стюартов. Он родился в семье Уильяма Фицроя, виконта Ипсуича (1884—1918), и его первой жены Ориоль Маргарет Бруэм (? — 1938). Внук Альфреда Уильяма Мейтленда Фицроя, 8-го герцога Графтона (1850—1930), и его первой жены Маргарет Роуз Смит (1855—1913).

После гибели отца (апрель 1918) и смерти прадеда (ноябрь 1918) Джон стал наследником семейных владений и титулов и получил их в 1930 году, когда умер дед. Он погиб 4 августа 1936 года в возрасте 22 лет, разбившись во время автогонок на Гран-при Лимерика в Ирландии.

Девятый герцог не успел жениться и оставить потомство. Поэтому большая часть его титулов перешла к двоюродному дяде Чарльзу Фицрою, а титулы графа и барона Арлингтона оказались в состоянии ожидания: права на них принадлежат сёстрам Джона и их потомкам.

Предки

Примечания 

9
Графы Юстон
10
Виконты Ипсуич
Бароны Садбери
10